Чемпіонат світу з водних видів спорту 1986 відбувся в  у Мадриді (Іспанія) з 13 до 23 серпня 1986 року. У ньому взяли участь 1119 спортсменів. Уперше розіграно медалі в плаванні на  50 м вільним стилем і в жіночій естафеті 4×200 вільним стилем.

Таблиця медалей

Посилання 
FINA Official Website
World Swimming Championship Results
Чемпіонат світу з водних видів спорту 1986 Результати

 
Чемпіонати світу з водних видів спорту
Чемпіонат світу з водних видів спорту